KHV ist Abkürzung für:

 Cambodia Angkor Air, eine kambodschanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Chabarowsk, IATA-Code des russischen Flughafens
 Knie-Hacke-Versuch, einen neurologischen Test der körperlichen Untersuchung in der Medizin
 Koi-Herpesvirus
 Kommunikationshilfenverordnung

Abkürzung